Zen, vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op concentratiemeditatie
 Zen (band), beatgroep uit Amsterdam
 Carlo Zen (1334-1418), admiraal uit de Republiek Venetië
 Joseph Zen Ze-Kiun (1932), Chinees kardinaal
 Zen (warenhuis)